Damehåndboldligaen, (officieel Bambusa Kvindeligaen, voorheen Primo Tours Ligaen, Boxer Ligaen, Guldbageren Ligaen en Toms Ligaen) is de hoogste divisie in de Deense vrouwenhandbal clubcompetitie.

Competitie opbouw
In de Damehåndboldligaen komen twaalf teams uit die in 22 rondes uit- en thuiswedstrijden spelen. Daarna spelen de eerste zes teams in twee poules van drie teams in 4 rondes uit- en thuiswedstrijden. De winnaars van de poules spelen best-of-three tegen elkaar om het landskampioenschap. De nummers twee van de poules spelen best-of-three tegen elkaar om het brons.

Nummers één tot en met zes plaatsen zich automatisch voor het volgende seizoen van de Damehåndboldligaen, evenals het winnende team van de eerste divisie. Nummer twaalf degradeert automatisch naar de eerste divisie.

Voor de overige vijf plaatsen wordt een nacompetitie gespeeld. Nummers zeven tot en met elf van de Damehåndboldligaen spelen met de nummers twee tot en met vier uit de eerste divisie in twee poules van vier teams in 6 rondes uit- en thuiswedstrijden. De winnaars en runner-ups uit beide poules spelen het volgende seizoen in de Damehåndboldligaen. De nummers drie spelen tegen elkaar best-of-three om de laatste plek in de hoogste divisie.

Winnaars
De complete lijst van winnaars sinds 1936:

Eindresultaten vanaf 2003/04

Medaillespiegel 
De medaillespiegel ziet er als volgt uit:

Bijgewerkt t/m seizoen 2017/2018

Topscorers
Alle topscorers vanaf 1965:

Nederlanders in de Damehåndboldligaen

Nederlanders in de eerste divisie

Nederlanders in de tweede divisie

EHF-ranglijst
Het klassement van de EHF-ranglijst voor het seizoen 2020/2021 ziet er als volgt uit :

Ontwikkeling

Bron:

Externe links
  Officiële website
  Uitslagen Damehåndboldligaen Sportuitslagen.org
  Uitslagen Damehåndboldligaen Dansk Håndbold Forbund

Handbal in Denemarken
Deense handbalcompetitie